Лос Мангос има више значења:

 Лос Мангос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Мангос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мангос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мангос (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мангос (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мангос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мангос (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос, Куадриља лос Мангос (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Мангос (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мангос (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мангос, Гранха Антонио Куевас (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мангос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мангос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мангос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мангос (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мангос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангос (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангос (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Мангос, Каса Бланка (Аксутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мангос (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мангос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мангос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Мангос (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Мангос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангос (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мангос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Мангос, Магдалено Замора (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мангос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос, Лас Палмас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос, Оскар Аларкон Родригез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос, Сан Габријел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос, Ел Пуенте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мангос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику